U.S. National Championships 1883 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1883 roku w dniach 21–24 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport.

Była to trzecia edycja rozgrywek.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra podwójna mężczyzn

Bibliografia 
 

US Open według lat
1883 w tenisie ziemnym